55. breddegrad kan henvise til:

 55. nordlige breddekreds
 55. sydlige breddekreds